Навохоа има више значења:

 Навохоа (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Општина Навохоа (Сонора), општина у савезној држави Сонора у Мексику
 Навохоа (Навохоа, Сонора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Навохоа (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику